В Оратівському районі Вінницької області під обліком перебуває 46 пам'яток археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Оратівський район
Оратівського району